W Słowenii
 Jelovec (gmina Maribor)
 Jelovec (gmina Sevnica)
 Jelovec (gmina Sodražica)

 W Chorwacji
 Jelovec – wieś w żupanii krapińsko-zagorskiej, w gminie Konjščina